Элиаш — фамилия. Известные носители:

 Элиаш, Алоис (1890-1942) — чехословацкий военный и государственный деятель, премьер-министр Протектората Богемия и Моравия.
 Элиаш, Гаштан (род. 1990) — португальский теннисист.
 Элиаш, Патрик (род. 1976) — чешский хоккеист.

 Элиаш, Надежда Михайловна (1888—1974) — советский фольклорист.